Scleropages är ett släkte av fiskar. Scleropages ingår i familjen Osteoglossidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Scleropages